Bénard est une variante phonétique du nom .

Nom propre 

 Alain Bénard (né en 1956), homme politique français ;
 Auguste Bénard (1854-1907), imprimeur belge ;
 Charles Bénard (1867-1931), navigateur français ;
 Charles Joachim Bénard (né en 1750), architecte français ;
 Charles Magloire Bénard (1807-1898), philosophe français, normalien et enseignant, traducteur d'Hegel et de Schelling ;
 Charles Victor Bénard (1886-1978), général français ;
 Christine Bénard (née au ), physicienne française, directrice scientifique de Michelin ;
 Claude Bénard (né en 1926), athlète français ;
 Edmond Bénard (1838-1907), photographe français ;
 Germain Bénard (1859-1921), homme politique français ;
 Henri Bénard (1874-1939), physicien français à l'origine de l'observation des cellules de Bénard ;
 Hubert Eugène Bénard (1834-1879), peintre français ;
 Joseph Bénard (1764-1824), architecte français ;
 Joseph-Abraham Bénard, dit Fleury (1750-1822), comédien français ;
 Louis Bénard (1912-1995), résistant français, compagnon de la Libération ;
 Nicolas Bénard (né en 1976), historien, écrivain et journaliste français ;
 Paul Bénard (1924-1987), homme politique français ;
 Pierre Bénard (1898-1946), journaliste français ;
 Pierre Bénard (né en 1970), ingénieur français ;
 Pierre-Nicolas Bénard (mort en 1817), architecte français ;
 Raoul Bénard (1881-1961), médailleur français ;
 Robert Bénard, en réalité Jacques Renaud Benard (1731-1794), principal graveur français associé aux encyclopédistes de son temps ;
 Rosine Bénard (1930-2018), athlète française.

Non commun 
 Bénard, pantalon en argot

Homonymie de patronyme
Patronyme français